Аллсвенскан 1992 () — 68-й сезон чемпионата Швеции по футболу. В чемпионате принимали участие 10 клубов. Сезон 1992 года начался 25 апреля и завершился 25 октября.

Чемпионом Швеции стал клуб АИК Стокгольм.

Первый этап

Второй этап

Чемпионская группа

Утешительная группа

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Сезоны 1924—1997 

Чемпионат Швеции по футболу
Швеция
Спорт в Швеции в 1992 году